Le nom Ivana Filipović peut faire référence à :
 Ivana Filipović (née en 1989 à Belgrade), une joueuse serbe de handball ;
 Ivana Filipović (née en 1989 à Novi Sad), une rameuse serbe pratiquant l'aviron.

Voir aussi